Saint-Jean-Baptiste oder St-Jean-Baptiste leitet sich ab von dem französischen Namen Johannes des Täufers und steht für:
 St-Jean-Baptiste, Kathedrale in Nicolet (Québec), Kanada
 Saint-Jean-Baptiste (Québec), Gemeinde in Québec

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Jean-Baptiste d’Aire, ehemalige Kathedrale im Département Landes
 St-Jean-Baptiste (Argenteuil), Département Val-d’Oise 
 St-Jean-Baptiste du Barroux, Département Vaucluse
 St-Jean-Baptiste de Belleville, Paris
 St-Jean-Baptiste de Benquet, Département Landes
 St-Jean-Baptiste du Bignon-Mirabeau, Département Loiret
 St-Jean-Baptiste (Bonneville), Département Dordogne
 St-Jean-Baptiste de Bourricos, Département Landes
 St-Jean-Baptiste de Ceilhes, Département Hérault
 St-Jean-Baptiste de Chaumont, Département Haute-Marne
 St-Jean-Baptiste de Grenelle, Paris
 St-Jean-Baptiste (Fayence), Département Var 
 St-Jean-Baptiste de La Feuillée, Département Finistère
 St-Jean-Baptiste de Mézos, Département Landes
St-Jean-Baptiste (Nemours)
 St-Jean-Baptiste d’Ondes, Département Haute-Garonne
 St-Jean-Baptiste de Peronne, Département Somme
 St-Jean-Baptiste de Perpignan, siehe Kathedrale von Perpignan
 St-Jean-Baptiste (Pierrelaye)
 St-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, Département Pyrénées-Atlantiques
 St-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, Konkathedrale im Département Rhône-Alpes
 St-Jean-Baptiste de Valence, Département Drôme
 St-Jean-Baptiste de Virargues, Département Cantal
 St-Jean-Baptiste-et-St-Étienne de Lyon, auch kurz St-Jean, siehe Kathedrale von Lyon

Johannes dem Täufer geweihte Taufkapellen:
 St-Jean-le-Rond d’Auxerre, Auxerre
 St-Jean-le-Rond de Paris, ehemalige Taufkapelle

Siehe auch:
 Jean Baptiste de La Salle (1651–1719), im Jahr 1900 heiliggesprochener französischer Priester und Ordensgründer
 Johannes-Baptist-Kirche